Nöll steht für:

 Nöll, Berg im Knüllgebirge in Hessen, Deutschland

Nöll ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Nöll (1826–1889), Mitglied des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau sowie des Preußischen Abgeordnetenhauses
 Florian Nölll (* 1983), deutscher Unternehmer, Vorsitzender des Bundesverbandes Deutsche Startups
 Fritz Nöll (1859–1932), Mitglied des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau sowie des Preußischen Abgeordnetenhauses
 Heinrich Nöll (1900–1976), deutscher Kaufmann, Brauereidirektor und Mitglied des Nassauischen Kommunallandtags 
 Philipp Konrad Nöll (1846–1906), deutscher Landwirt und Mitglied des Kurhessischen Kommunallandtags 

Siehe auch:
 Noll